Miejscowości w USA:
 Hague – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Emmons
 Hague – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Warren
Gminy w USA:
 Hague (ang. Hague Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Warren
 Hague (ang. Hague Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark

Zobacz także:
 La Hague – miejscowość we Francji
 Przylądek La Hague